Ла́нге () — немецкая фамилия.

Известные носители

А 
 Ланге, Август Иванович (1813—1881) — архитектор, академик и профессор Императорской Академии художеств.
 
 Ланге, Андре (род. 1973) — немецкий бобслеист, четырёхкратный олимпийский чемпион.
 Ланге, Антон (род. 1963) — российский фотограф, фотохудожник.
 Ланге, Антоний (1861 или 1863—1929) — польский поэт и литературный критик, один из основателей польского символизма.
 Ланге, Антоний (1779—1844) австрийский художник, литограф и сценограф.

Б 
 Ланге, Бальтазар (1854—1937) — норвежский архитектор.
 Ланге, Борис Николаевич или Борис Бернгардович (1888—1969) — русский советский скульптор, живописец, художник-керамист, педагог.

В 
 Ланге, Вениамин Яковлевич (1910—?) — советский режиссёр, народный артист Таджикской ССР.
 Ланге, Виталий Владимирович (1863—1918) — русский мастер сыска.
 Ланге, Вильфрид (1910—1993) — немецкий шахматист и химик.
 Ланге, Вольфганг (1938—2022) — немецкий гребец-байдарочник.

Г 
 Ланге, Ганс-Гюнтер (1916—2014) — немецкий офицер-подводник.
 Ланге, Генрих (1821—1893) — немецкий учёный, картограф.
 Ланге, Герберт (1909—1945) — штурмбаннфюрер СС, комендант концлагеря Хелмно.
 Ланге, Губерт (1518—1581) — французский и немецкий дипломат и политик.

Д 
 Ланге, Дагмар Мария (псевдоним: Мария Ланг; 1914—1991) — шведская писательница.
 Ланге, Дэвид (1942—2005) — премьер-министр Новой Зеландии.

Е 
 Ланге, Елена (1848—1930) — немецкий публицист и педагог, деятель женского движения.

И 
 
 Ланге, Иван Николаевич (1845—1912) — русский учёный-ветеринар.
 Ланге, Иоганн (1818—1898) — датский ботаник.
 Ланге, Иоганн Иоахим (1670—1744) — немецкий философ и богослов-пиетист.
 Ланге, Иоганн Петер (1802—1884) — немецкий протестантский богослов.

К 
 Ланге, Карл Георг (1834—1900) — датский медик, физиолог, психиатр, психолог, философ.
 Ланге, Конрад (1855—1921) — немецкий историк искусства и археолог.
 Ланге, Кристиан Лоус (1869—1938) — норвежский политик, лауреат Нобелевской премии мира 1921 года.

Л

М 
 Ланге, Макс (1832—1899) — немецкий шахматист и теоретик.
 Ланге, Матьё (1905—1992) — немецкий дирижёр.

Н 
 
 Ланге, Нора (1905—1972) — аргентинская писательница, поэтесса.

О 
 Ланге, Октавий Константинович (1883—1975) — советский учёный-геолог, гидрогеолог, основоположник инженерной геологии.
 Ланге, Оскар (1904—1965) — польский экономист.
 Ланге, Отто (1879—1944) — немецкий художник.

П 
 Ланге, Павел Карлович (1846—?) — русский генерал от артиллерии, командир 13-го армейского корпуса.
 Ланге, Патрик (род. 1986) — немецкий триатлет.
 Ланге, Пауль (1931—2016) — немецкий гребец-байдарочник.

Р 
 Ланге, Ричард Осипович (1858—1902) — русский педагог, филолог.
 Ланге, Рудольф (1910—1945) — штандартенфюрер СС, руководитель полиции безопасности и СД в Латвии.

С 
 
 Ланге, Свен (драматург) (1868—1930) — датский драматург и критик.
 Ланге, Свен (род. 1967) — немецкий боксёр, чемпион Европы.

Т 
 Ланге, Томас (род. 1964) — немецкий гребец, олимпийский чемпион.
 Ланге, Тор (1851—1915) — датский филолог-классик, поэт, переводчик.

Ф 
 Ланге, Фердинанд Адольф (1815—1875) — немецкий часовщик, основатель прецизионной часовой индустрии Саксонии.

Х 
 Ланге, Хартмут (род. 1937) — немецкий писатель.
 Ланге, Хальвард (1902–1970) – норвежский политик, государственный деятель.

Э 
 Ланге, Элизабет (1900—1944) — немецкая деятельница Движения Сопротивления.
 Ланге, Эмиль (1841—1926) — немецкий художник и архитектор.
 Ланге, Эндрю (1956—2010) — американский учёный.

Ю 
 Ланге, Юзеф (1897—1972) — польский шоссейный и трековый велогонщик.

Я 
 Ланге, Якоб (Jacob(us) Lange, 1711–1777) — Лифляндский теолог и лингвист, генерал-суперинтендант Лифляндии (1771–1777), просветитель, поддерживавший образование латышей. 
Ланге, Якоб Эмануэль (1864—1941) — датский миколог, ботаник и политик.

Составная фамилия 
 Ауэрсвальд-Ланге (Брестрих-Ланге), Ингрид (1957) — немецкая легкоатлетка.
 Ланге-Мюллер, Петер Эразм (1850—1926) — датский композитор.

Топоним 
  — винодельческий район в Пьемонте, один из памятников Всемирного наследия 
 Ланге — деревня в уезде Тартумаа, Эстония.

См. также 

 
 Лангё